Samsung SPH-i700 — смартфон фірми Samsung Electronics.
Комплектація: смартфон, тонка батарея, стандартна батарея, зарядний пристрій, настольное зарядний пристрій с синхронизацией данных (крэдл), 2 стилуса, гарнітура (наушник), 4 CD з ПО

Особливості: ОС MS Pocket PC 2003 (Phone Edition) MS Pocket Office (Word, Excel, Outlook); PenReader

Схожі моделі 
 T-Mobile SDA
 i-Mate SP3i
 Qtek 8020
 Sendo X
 BenQ P50

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SPH-I700&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

i
Смартфони
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем